Sandal peut faire référence à:

 Šandal, village de Slovaquie
 
 Sandal Magna, village d'Angleterre
le château de Sandal
 SS-4 Sandal, missile des années 1960
 Konar Sandal, site archéologique au sud de l'Iran
 Mustafa Sandal (né en 1970), chanteur turc